Munmu (en coréen ) est le trentième roi de la dynastie de Silla qui régna de 661 à 681. Il fut l'unificateur de la Corée en 668 et a ordonné la construction du temple Gameunsa.

Biographie

Règne 
Munmu accède au trône en 661, à la mort de son père, le roi Taejong.

Famille

Ascendants

Descendants

Titres

Titres royaux

Titres posthumes

Dans la culture populaire 

 Interprété par Baek Seung Hyeon en 2006 dans la série Yeon Gaesomun de SBS.
 Interprété par Moon Hee Won en 2006 dans la série Dae Jo Yeong de KBS.
 Interprété par Park Joo Hyeong en 2011 dans la série Gyebaek de MBC.
 Interprété par Lee Jong Soo en 2012-2013 dans la série The King's Dream de KBS1.
 Interprété par Yoon Hye Seok en 2017 dans la série Chronicles of Korea de KBS.

Notes et références

Voir aussi 
 Gyeongju
 Histoire de la Corée 
 Liste des monarques de Corée
 Période Silla

Sources

Bibliographie 

Roi de Silla
Date de naissance non renseignée (VIIe siècle)
Décès en 681
Monarque coréen du VIIe siècle